Phaulernis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Edward Meyrick 1895. Phaulernis ingår i familjen skärmmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skärmmalar
Phaulernis